Palác Lubomirských ve Varšavě může mít vícero objektů:

 Palác Lubomirských ve Varšavě
 jeden z názvů paláce Koniecpolských